

Топонім 

 Гребень — село в Білорусі, у Житковицькому районі Гомельської області
 Гребень — острів в архіпелазі Північна Земля

Прізвище 

 Гребень Леонід Кіндратович (1888—1980) — український радянський вчений у галузі тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, Герой Соціалістичної Праці.
 Гребень Олег Романович (1994) — український стронґмен, Майстер спорту України.

Див. також 
 Гребеньовський
 Гребінь (значення)
Прізвища